Sirens (filme)

Música 
 Sirens (álbum de Savatage)
 Sirens (álbum de May Jailer)
 Sirens (canção de Cher Lloyd)

Veja também 
 Siren (desambiguação)

Desambiguação